Натуральне число 1538
 1538 рік до нашої ери
 1538 рік нашої ери